Италијанска шаховска федерација () је основана 1920. године. Први италијански шаховски шампионат се одржао у Вијаређу, 1921. године.

Од 21. до 29. новембра 1998. се одржао шампионат у Сент Винсенту. Учествовало је десет шахиста са просечним рејтингом од 2300. Победио је Игор Ефимов са скором од 6½/9, пола поена више од Мишела Године и Бруна Белотија.

Национални шампионати (незванични турнири)

Званични италијански шампионати

Спољашње везе 
 Списак националних шампионата Италије у шаху
 Италијански шампионати
 Шампионат одржан 1998. 
 Шампионат одржан 2006.

Национални шампионати
Шах у Италији